Der letzte Weynfeldt steht für:
 Der letzte Weynfeldt (Film), deutsch-schweizerische Romanverfilmung (2010) von Alain Gsponer
 Der letzte Weynfeldt (Roman), Roman (2008) von Martin Suter